Октавио Хуан Диас (; род. 7 октября 1900 — умер 11 ноября 1973 года) — аргентинский футболист, вратарь. Серебряный призёр Олимпийских Игр 1928 и чемпион Южной Америки 1927 в составе сборной Аргентины.

Биография 
На клубном уровне выступал в составе аргентинских команд «Росарио Сентраль», «Боку Хуниорс» и «Атланта». В 1925 году принял участие в европейском турне «Боки» по Европе.

В 1927 году стал победителем чемпионата Южной Америки, который проходил в Перу. Октавио Диас сыграл в первых двух матчах своей команды на турнире против сборных Боливии (7:1) и Уругвая (3:2).

На Олимпиаде 1928 года в Амстердаме завоевал серебро. Диас был дублером Анхеля Боссио и сыграл лишь в одном матче турнира в против сборной Египта в полуфинале, который завершился победой аргентинцев 6:0.

Титулы 
 Обладатель Кубка Никасио Вилы (3): 1923, 1927, 1928

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports-reference.com 
 Статья об игроке на сайте истории футбола Росарио
 профиль на fannet.org
 Профиль на bdfa.com.ar

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Игроки ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Чемпионы Южной Америки по футболу